Lupzig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lupzig (* 1968), deutscher Eishockeyspieler
 Daniel Lupzig (* 1989), deutscher Eishockeyspieler